

Geografia 
Austria
 Windisch Sankt Michael – antico nome di Poggersdorf, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)

Svizzera
 Windisch – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Persone 
 Alfred von Windisch-Graetz (1787-1862) – militare austriaco
 Alfred III di Windisch-Grätz (1851-1927) – politico, archeologo e storico austriaco
 Dominik Windisch (1989) – sciatore italiano
 Karl Windisch-Graetz (1821-1859) – militare austriaco
 Maria di Windisch-Grätz (1856-1929) – nobildonna austriaca
 Mariano Hugo di Windisch-Graetz (1955) – principe austriaco
 Markus Windisch (1984) – sciatore italiano
 Otto zu Windisch-Graetz (1873-1952) – filantropo austriaco

Storia 
 Windisch Graetz o Windisch-Grätz – famiglia nobiliare austriaca